Laskin ist der Familienname folgender Personen:
 Bora Laskin – kanadischer Richter und Rechtswissenschaftler

In der Technik steht Laskin für:
 Laskin-Düse – technischer Zerstäuber